LGE steht als Abkürzung für:
 Late Gadolinium Enhancement, Anreicherung von Gadolinium-haltigem Kontrastmittel bei der kardialen Magnetresonanztomographie
 LG Electronics, ein Unternehmen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik
 Lineares Gingivaerythem, eine Mundschleimhauterkrankung mit starkem Entzündungscharakter des Zahnfleisches
 Lions Gate Entertainment, amerikanisches Medienunternehmen

Abkürzung